Contea di Ford o Ford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ford (Illinois)
 Contea di Ford (Kansas)